Чемпионат MLS 2015 () — 103-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 37-й сезон с национальной лигой высшего дивизиона и 20-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 20 команд (17 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 6 марта и закончился 25 октября. Турнир плей-офф стартовал 28 октября и завершился 6 декабря матчем за Кубок MLS.

Обладателем трофея Supporters’ Shield за лучший результат в регулярном чемпионате во второй раз стал клуб «Нью-Йорк Ред Буллз». Чемпионом лиги и обладателем Кубка MLS в первый раз стал клуб «Портленд Тимберс».

Новости сезона 
 Количество клубов лиги увеличилось с девятнадцати до двадцати. «Нью-Йорк Сити» и «Орландо Сити» вступили в лигу, в то время как «Чивас США» прекратил существование. «Нью-Йорк Сити» стал вторым клубом в Нью-Йоркской агломерации (вместе с «Нью-Йорк Ред Буллз»). С добавлением «Орландо Сити», лига MLS вернулась в штат Флорида, впервые после сокращения клубов «Майами Фьюжн» и «Тампа-Бэй Мьютини» в 2001 году.
 Конференции были перераспределены по географическому признаку. Новые клубы восточного побережья, «Нью-Йорк Сити» и «Орландо Сити», были добавлены в Восточную конференцию, а клубы «Хьюстон Динамо» и «Спортинг Канзас-Сити» были перемещены в Западную конференцию. В обоих конференциях теперь находится по десять команд.
 Количество команд, выходящих в турнир плей-офф, было увеличено с десяти до двенадцати. Шесть лучших команд из каждой конференции, вместо пяти как ранее, выйдут в плей-офф. Предварительный раунд турнира плей-офф будет состоять из четырёх матчей вместо двух, по сравнению с прошлым сезоном.
 Впервые в истории лиги, матчи последнего раунда регулярного чемпионата, часто решающие выход команд в плей-офф, проведутся одновременно.
 MLS заключила новый восьмилетний контракт с ESPN, FOX Sports и испаноязычным Univision на трансляцию матчей лиги в США. Сумма контракта увеличилась в пять раз по сравнению с предыдущим, с $18 миллионов до $90 миллионов в год. Впервые в истории, лига заключила четырёхгодовой контракт со Sky Sports на трансляцию матчей MLS в Великобритании, также был заключён четырёхгодовой контракт с Eurosport на право показа матчей в остальных странах Европы.
 3 марта 2015 года «Коламбус Крю» объявил о заключении мультимиллионного многолетнего контракта с испанской страховой компанией «Мафре» (MAPFRE, Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España), в связи с чем название домашнего стадиона «Коламбуса», у которого с момента постройки в 1999 году не было коммерческого спонсора, было официально изменено с «Коламбус Крю Стэдиум» на «Мафре Стэдиум».
 18 марта 2015 года, «Колорадо Рэпидз» объявил о заключении двухгодового контракта с новым титульным спонсором, страховой компанией Transamerica.
 22 марта 2015 года произошло открытие нового футбольного стадиона «Авайя Стэдиум», который был построен специально для клуба «Сан-Хосе Эртквейкс» и стал его домашним полем.
 25 марта 2015 года MLS объявила о присуждении 23-й франшизы лиги инвестиционной группе из Миннеаполиса, владельцам клуба «Миннесота Юнайтед». Клуб планирует построить собственный стадион и начать выступление в MLS в 2017—2018 году.
 27 марта 2015 года лига заключила четырёхлетний контракт на трансляцию матчей MLS в Бразилии с бразильским Globosat, крупнейшим оператором платного телевидения Латинской Америки.
 30 марта 2015 года MLS заключила четырёхлетний контракт с Abu Dhabi Sports Channel на трансляцию матчей лиги на территории двадцати пяти стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.
 14 мая 2015 года лига заключила долгосрочный контракт с ведущей китайской вещательной компанией Letv Sports на трансляцию матчей MLS в Китае.
 18 мая 2015 года клуб «Лос-Анджелес» обнародовал планы о постройке собственного стадиона в Лос-Анджелесе, неподалёку от центра города. Стадион планируется построить на месте 56-летней «Лос-Анджелес Мемориал Спортс Арена», которая будет снесена для этого проекта. Стоимость комплекса оценивается в 250 млн долларов и он будет полностью финансирован владельцами клуба. В спортивный комплекс будут входить футбольный стадион на 22 000 мест, конференционный центр, рестораны и музей футбола. Ожидается, что проект будет утверждён городским советом Лос-Анджелеса к июлю 2015 года.
 26 июня 2015 года новая франшиза лиги в Атланте обнародовала официальное название клуба — «Атланта Юнайтед» (Atlanta United FC). 7 июля 2015 года клуб представил свою эмблему и клубные цвета — чёрный, красный и золотой.
 14 июля 2015 года лига заключила четырёхлетний контракт с beIN Sports на трансляцию матчей MLS в странах Юго-Восточной Азии и в Австралии.
 15 сентября 2015 года новая франшиза лиги в Лос-Анджелесе утвердила официальное название клуба — «Лос-Анджелес» (Los Angeles FC).
 23 октября 2015 года клуб «Миннесота Юнайтед» объявил об утверждении постройки собственного стадиона. Домашнее поле «Миннесоты» будет расположено в городе Сент-Пол (агломерация Миннеаполиса) и будет рассчитано на 18—20 тысяч мест. Постройка начнётся в середине 2016 года, завершение планируется к 2018 году.
 Впервые в истории лиги все три канадских клуба, «Ванкувер Уайткэпс», «Монреаль Импакт» и «Торонто», вышли в турнир плей-офф.
 18 ноября 2015 года MLS заключила четырёхлетний контракт с FOX Sports Africa на трансляцию матчей лиги в двадцати пяти странах африканского континента к югу от Сахары. Это стало восьмым международным соглашением на трансляцию матчей лиги, которые теперь будут показываться в около 140 странах мира.
 6 декабря 2015 года MLS объявила о поддержке плана увеличивающего количество клубов в лиге в будущем до 28.

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставляется компанией Adidas.

Тренерские изменения

Регулярный чемпионат

Расписание 
Регулярный чемпионат лиги проходил с 6 марта по 25 октября. Каждая из двадцати команд провела 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. Команды играли по одному матчу с каждым членом противоположной конференции (пять игр дома и пять на выезде). Остальные матчи проводились с командами своей конференции — дважды с каждым из девяти соперников (один раз дома и один на выезде) и по одному дополнительно с шестью соперниками (в общей сложности три домашних и три на выезде).

Команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, была награждена трофеем Supporters’ Shield и квалифицировалась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2016/2017. Первые шесть команд каждой конференции вышли в плей-офф.

Результаты матчей 
Результаты матчей сезона, статистику и видео-отчёты о матчах каждого клуба можно увидеть на официальном сайте лиги — карта, список.

Восточная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Западная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Общий зачёт 
Таблица общего зачёта используется лишь для определения обладателя трофея Supporters’ Shield.

Источник: Официальный сайт лиги

Дополнительные показатели при равенстве очков 
За победу начисляется три очка, за ничью — одно очко, за поражение — ноль очков. Если команды набрали одинаковое количество очков, места распределяются по следующей процедуре:
 Количество побед.
 Разница между забитыми и пропущенными голами.
 Количество забитых голов.
 Наименьшее количество дисциплинарных очков (фол — 1 очко, первая жёлтая — 3 очка, вторая жёлтая (повлёкшая красную) — 5 очков, прямая красная — 6 очков, санкция дисциплинарного комитета — 6 очков).
 Разница между забитыми и пропущенными голами в гостевых матчах.
 Количество голов, забитых в гостевых матчах.
 Разница между забитыми и пропущенными голами в домашних матчах.
 Количество голов, забитых в домашних матчах.
 Монета (две команды) или жребий (три и больше команд).

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат) 

1) Джовинко и Камара забили 22 мяча каждый, но Джовинко завоевал «Золотую бутсу» по дополнительным показателям (16 голевых передач против 8-ми у Камары)

Голевые передачи (регулярный чемпионат)

(регулярный чемпионат)

Хет-трики 

|}

Голы 
 Наибольшее общее количество голов в матче: 10 голов
 «Ди Си Юнайтед» 6:4 «Реал Солт-Лейк» (1 августа)
 Самая крупная победа хозяев: 5 голов
 «Лос-Анджелес Гэлакси» 5:0 «Портленд Тимберс» (24 июня)
 «Торонто» 5:0 «Орландо Сити» (22 августа)
 «Коламбус Крю» 5:0 «Ди Си Юнайтед» (25 октября)
 Самая крупная победа гостей: 5 голов
 «Спортинг Канзас-Сити» 0:5 «Сан-Хосе Эртквейкс» (19 августа)

Посещаемость матчей регулярного чемпионата 
 Был установлен рекорд посещаемости лиги в матчах регулярного чемпионата. Средняя посещаемость составила 21 574 болельщика за матч, что на 12,7 % превысило рекорд установленный в сезоне 2014 (19 147 болельщиков за матч). Общая посещаемость составила 7 335 053 болельщика.
 В первый раз в истории средняя посещаемость десяти клубов превысила 20 000 зрителей за матч.
 Наивысшая средняя посещаемость среди клубов была у «Сиэтл Саундерс» с 44 247 болельщиками за матч, что побило предыдущий рекорд лиги в 44 038 зрителей, установленный «Сиэтлом» в 2013 году.
 Был установлен рекорд аншлагов. На 161 матч лиги из 340 были полностью распроданы все билеты на стадионы, что побило рекордные 133 аншлага, установленные в 2013 году.
 Самая высокая посещаемость матча: 64 358, «Сиэтл Саундерс» 2:1 «Портленд Тимберс» (30 августа)
 Самая низкая посещаемость матча: 10 035, «Монреаль Импакт» 2:1 «Ванкувер Уайткэпс» (3 июня)

Наиболее посещаемые матчи 
Регулярный чемпионат

Источник: Статистика матчей на сайте лиги

Награды

Еженедельные награды

Команда недели

Ежемесячные награды

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации. Робби Кин — единственный игрок символической сборной прошлого года, попавший в список в этом сезоне. Кин также был включён в символическую сборную в четвёртый сезон подряд.

Турнир плей-офф Кубка MLS 
Турнир плей-офф стартовал 28 октября и завершился 6 декабря матчем за Кубок MLS.

Каждая конференция провела отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли шесть лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Третья и шестая команды каждой конференции, а также четвёртая и пятая, провели по одному матчу в предварительном раунде за право на выход в полуфиналы конференций, где их соперниками стали, соответственно, первая и вторая команды (соперником первой команды стала команда с самым низким местом). Матчи предварительного раунда проводились на полях команд, закончивших регулярный чемпионат на более высоком месте.

Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, закончившая регулярный чемпионат на более высоком месте, получила право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги. Матч за Кубок MLS проводился на домашнем стадионе команды-финалиста, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

В случае ничейного суммарного счёта в сериях из двух матчей применялось правило выездного гола. Если после этого результат оставался равным (либо в случае ничьей в серии из одного матча), команды проводили два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если результат по-прежнему оставался ничейным, правило выездного гола больше не применялось, а назначались послематчевые пенальти.

Источник:  Официальный сайт лиги

Предварительный раунд

Восточная конференция

Западная конференция

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Нью-Йорк Ред Буллз» вышел в финал конференции по суммарному счёту 2:0

«Коламбус Крю» вышел в финал конференции по суммарному счёту 4:3

Западная конференция 

«Портленд Тимберс» вышел в финал конференции по суммарному счёту 2:0

«Даллас» вышел в финал конференции, завершив серию 3:3 и победив 4:2 по послематчевым пенальти

Финалы конференций

Восточная конференция 

«Коламбус Крю» победил c суммарным счётом 2:1, клуб стал чемпионом Восточной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2015

Западная конференция 

«Портленд Тимберс» победил c суммарным счётом 5:3, клуб стал чемпионом Западной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2015

Матч за Кубок MLS 2015

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2015
2015 год в футболе